Джованни да Капистрано
 Капистрано (Калабрия)

См. также 
 Капестрано